Linkenmühle bezeichnet:

 Linkenmühle (Bad Windsheim), Ortsteil der Stadt Bad Windsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Linkenmühle (Paska), Ortsteil der Gemeinde Paska, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Linkenmühle (Walldürn), Ortsteil der Stadt Walldürn, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg